Aquarela Brasileira 4 é o quatro repertório do álbum do cantor Emílio Santiago, lançado pela gravadora Som Livre em 1991.

Faixas (em CD original 1991)

Faixas (LP original 1991)

Lado A

Lado B

 
Álbuns de 1991
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa